21683 Segal
Saint-Ségal
Alexandru Segal

Ou ainda:
Segall

Desambiguação